Johann Schipper ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Schipper (1751–vor 1789), deutscher Mediziner
 Johann Schipper (1912–1984), österreichischer Beamter, siehe Hans Schipper